

Geografia 
Tunguska è un toponimo russo che può riferirsi a:
alcuni fiumi della Siberia centrale, affluenti di destra dello Enisej:
Tunguska Inferiore (Nižnjaja Tunguska);
Tunguska Pietrosa (Podkamennaja Tunguska);
Tunguska Superiore (Verchnjaja Tunguska), meglio nota come Angara;
Tunguska, fiume dell'estremo oriente russo, affluente dell'Amur;
Altopiano della Tunguska, vastissima zona rilevata che costituisce la sezione meridionale dell'Altopiano della Siberia centrale;
Evento di Tunguska, catastrofica esplosione verificatasi nel 1908 nel bacino della Tunguska Pietrosa, originato probabilmente dalla caduta di un asteroide;

Astronomia 
5471 Tunguska asteroide;

Musica 
Tunguska, gruppo musicale black metal italiano.

Armi 
Tunguska, missile
2S6 Tunguska, semovente antiaereo